Joan el Bo de Màntua, eremita del s. XII-XIII, fundador de l'orde dels joanbonites
 Joan el Bo de Milà, bisbe de Milà al segle VII.
 Joan II de Borbó, duc de Borbó, noble francès del s. XV, conegut com a Joan el Bo.
 Joan II de França, rei de França al s. XIV, anomenat el Bo.